Příjmení Galbraith má více nositelů:

 Barry Galbraith (1919–1983), americký jazzový kytarista
 Danny Galbraith (* 1990), skotský fotbalista
 Declan Galbraith (* 1991), britský zpěvák
 John Kenneth Galbraith (1908–2006), kanadsko-americký ekonom, profesor Harvardu
 Patrick Galbraith (* 1967), americký tenisový funkcionář a bývalý profesionální tenista
 Patrick Galbraith (* 1986), dánský hokejový brankář
 Robert Galbraith (* 1968), pseudonym britské spisovatelky Joanne Rowlingové

Externí odkazy